Il singolare del torneo di tennis Nice Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Arnaud Di Pasquale 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Magnus Norman (semifinali)
 Álex Calatrava (secondo turno)
 Martin Sinner (secondo turno)
 Marcello Craca (quarti di finale)

 Sébastien Grosjean (primo turno)
 André Sá (primo turno)
 Francisco Cabello (secondo turno)
 Diego Nargiso (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nice Challenger 1998